Takato bzw. Takatō bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Nagano: Takatō (Nagano) (heute: Ina (Nagano))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Takatō (Han)

 der Vorname folgender Personen:
 Takato Hosoyamada, Schauspieler
 Ōki Takatō, Staatsmann

 der Familienname folgender Personen:
 Naohisa Takato (* 1993), japanischer Judoka
 Shigeru Takato (* 1972), japanischer Fotograf
 Yasuhiro Takato, Synchronsprecher